Świerczyna ist der Name von acht Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Świerczyna (Gizałki)
 Świerczyna (Osieczna)
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Świerczyna (Działoszyce)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Świerczyna (Zakrzówek)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Świerczyna (Dłutow)
 Świerczyna (Drzewica)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Świerczyna (Polanów) (ehemals Schwarzin, Kreis Schlawe/Pommern)
 Świerczyna (Wierzchowo) (ehemals Groß Linichen, Kreis Dramburg/Pommern)